Роквилл () — открытая наземная станция Вашингтонгского метро на Красной линии, а также станция пригородного поезда MARC линии Брансуик (Brunswick Line) и междугороднего поезда Amtrak маршрута Capitol Limited. Она представлена тремя платформами: одной островной используемой Вашингтонским метрополитеном и двумя боковыми — поездами MARC и Amtrak. Станция обслуживается . Расположена в городе Роквилл на Хангерфорд-драйв у Парк-роад, округ Монтгомери штата Мэриленд. 

Пассажиропоток станции метрополитена — 1.593 млн. (на 2006 год), ж/д станции — 4.213 млн. (на 2012 год).

Поблизости к станции расположены Здание ж/д станции Роквилла, которое занесено в Национальный реестр исторических мест.

Станция была открыта 15 декабря 1984 года.

Открытие станции было совмещено с открытием ж/д линии длиной 11 км и ещё 3 станций: Уайт-Флинт, Твинбрук и Шейди-Гроув.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 WMATA: Rockville Station
 StationMasters Online: Rockville Station
 The Schumin Web Transit Center: Rockville Station
 USA Rail Guide: Rockville Amtrak-MARC-Washington Metro Station

Станции Красной линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Вашингтонского метрополитена в Мэриленде